Верхняя Босния означает:

 Врхбосна (Верхняя Босния) — средневековая жупа, историческая область в центральной части Боснии и Герцеговины.
 Верхняя Босния (журнал) — печатное издание католической ориентации, выходившее в Сараеве с 1887 по 1943 год.